Barnett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Barnett Township (Arkansas)
 Barnett Township (Illinois)
 Barnett Township (Minnesota)
 Barnett Township (Forest County, Pennsylvania)
 Barnett Township (Jefferson County, Pennsylvania)